Sirius XM Holdings
 Sirius-4
 HMS Sirius (82)
 SS Sirius (1837)
 А308.51 Sirius
 Sirius MC 
 Sirius Isness

Див. також 
 Сіріус (значення)